Daniel Rostén – cantante e musicista svedese
 Irwin Rosten – produttore, regista e sceneggiatore statunitense
 Norman Rosten – scrittore statunitense